Алкионей (; погиб в 260-х до н. э.) — сын Антигона II Гоната и афинской гетеры , старший сводный брат Деметрия II Этолийского.

Рядом ученых, в том числе Уильямом Тарном, высказывались предположения о том, что изначально именно Алкионей мог рассматриваться Антигоном Гонатом как наследник трона. Однако в первичных источниках нет прямых указаний на статус Алкионея при дворе. Плутарх указывал, что в 272 году до н. э. Алкионей вместе с отцом участвовал в кампании против Пирра на Пелопоннессе. В битве на улицах Аргоса, завершившейся гибелью царя Эпира, Алкионей командовал одним из македонских отрядов. Именно он бросил голову Пирра к ногам Антигона Гоната.

Алкионей погиб в каком-то сражении во время Хремонидовой войны. Его смерть датируется 265 или 261 годом до н. э.

Примечания

Литература 
 Первичные источники
 Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Пирр.
 Современные исследования

Ссылки 
 Halkyoneus
 Halcyoneus

Умершие в 260-е годы до н. э.
Антигониды
Военачальники Македонии
Военачальники III века до н. э.
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах